Шепта́ло:
 Шептало — деталь стрелкового оружия.
 Шептало — приспособление для устного перевода.